Нощниците (Myotis) са род дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Включва около 90 вида, разпространени по целия свят, с изключение на някои острови в Тихия океан. Цветът на нощниците е кафеникав с различни нюанси при отделните видове. Крилата им са широки, а ушите – удължени, с висок и заострен трагус.

Видове